Гоппе — фамилия. Известные носители:

 
 Гоппе-Зейлер, Феликс (1825—1895) — немецкий врач, химик и физиолог.

См. также 
 Хоппе